Joon (drijflichaam), in gebruik bij de zeevisserij
Pieter Joon
Joon (luchtvaartmaatschappij)